Коршуновское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Коршуновский сельсовет — сельское поселение в Михайловском районе Амурской области.
 Коршуновское сельское поселение — сельское поселение в Киренском районе Иркутской области.
 Коршуновское сельское поселение — сельское поселение в Нижнеилимском районе Иркутской области.
 Коршуновское сельское поселение — сельское поселение в Тюкалинском районе Омской области.